Becskehazy ist der Familienname folgender Personen:
 Francisca Becskehazy (* 1966), brasilianische Skilangläuferin
 Paulo Becskehazy (* 1949), brasilianischer Schwimmer